

Актоганський сільський округ — адміністративна одиниця, Меркенський район, Жамбильська область
 Актоганський сільський округ — адміністративна одиниця, Чиїлійський район, Кизилординська область

Див. також 
 Актоган